Кубок Албанії з футболу 2015–2016 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул вперше здобув Кукесі.

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 2015

|}

1/16 фіналу 
Перші матчі відбулись 16 вересня, а матчі-відповіді — 30 вересня.

|}

1/8 фіналу 
Перші матчі відбулись 12, 21 і 28 жовтня, а матчі-відповіді — 4 та 15 листопада.

|}

Чвертьфінали 
Перші матчі відбулись 23-24 січня, а матчі-відповіді — 17 лютого 2016 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 6 квітня, а матчі-відповіді — 20 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 
 Офіційний сайт  

2015—2016
Албанія
Албанія